Le Magny kan syfta på:
 Le Magny, Indre
 Le Magny, Vosges